

Informatique 
Firebird est un serveur de bases de données relationnelles SQL.
 Firebird est l'ancien nom du navigateur Mozilla Firefox.

Musique 
 Firebird est le groupe de blues rock dans lequel joue actuellement Bill Steer, ancien guitariste de Carcass.
 La Gibson Firebird, un modèle de guitare de la gamme Gibson, qui existe également en modèle Epiphone, la sous marque de Gibson.

Automobile 
 La Pontiac Firebird est une voiture.
 Les General Motors Firebird sont quatre prototypes de véhicules de General Motors.

Cinéma 
 The Firebird, film américain réalisé par William Dieterle, sorti en 1934.
 , film britannico-estonien de , sorti en 2021

Sport 
 Firebird est le surnom de la lutteuse Beth Phoenix.

BD 
 Dans le domaine des comics, Firebird est une super-héroïne appartenant à l'univers de fiction de Marvel Comics.

Divers 
 Firebird Software est un label de l'éditeur de jeux vidéo Telecomsoft.
 Firebird montagnes russes du parc Six Flags America.